Dobre (gromada w powiecie mińskim)
 Dobre (gromada w powiecie opolsko-lubelskim) (puławski/opolsko-lubelski)
 Gromada Dobre (powiat radziejowski) (aleksandrowski/radziejowski)

także:
 Dobre Miasto (gromada) (powiat lidzbarski)